Фёдор Дани́лов:
 Данилов, Фёдор Александрович (1907—1984) — советский металлург, директор Первоуральского новотрубного завода.
 Данилов, Фёдор Данилович — сын боярский на службе у московского князя Ивана III.
 Данилов, Фёдор Данилович (художник) — петербургский дворцовый художник-архитектор.
 Данилов, Фёдор Иванович (1810—1885) — архитектор.